Екатерина Александрова Ципушева е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Екатерина Александрова е родена през 1879 година в град Щип в семейството на учителя Александър Попорушев. Сестра е на лидера на ВМОРО и ВМРО Тодор Александров. Екатерина Александрова завършва българската девическа гимназия в Солун в 1896 година и след това става българска учителка в Скопие. Привлечена е към ВМОРО в 1900 година в Скопие от Гоце Делчев, пред когото заявява „Азъ съмъ българка отъ Македония и трѣбва да дамъ своята дань на освободителното дѣло“. В същата година се омъжва за революционера Коце Ципушев, като Гоце Делчев им е кум. След смъртта му кръстник на децата им става Даме Груев.

Умира в София в 1967 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Родени в Щип
Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български учители
Тодор Александров
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Деятелки на ВМОРО
Екатерина 
Деятелки на ВМРО